, court métrage américain produit par Champion Film Company, sorti en 1910 ;
 The Way of the West, film muet américain réalisé par Allan Dwan, sorti en 1911 ;
 , film américain produit par Robert Emmett Tansey, sorti en 1934.